Дми́трий Дани́лович Лелюше́нко () — видный советский танковый и общевойсковой военачальник. Генерал армии (08.05.1959). Дважды Герой Советского Союза (07.04.1940, 06.04.1945). Герой ЧССР (1970). Кандидат военных наук (1951).

Биография 
Родился а на хуторе Новокузнецовка станицы Мечётинская (ныне в Зерноградском районе, Ростовская область). Из семьи иногороднего крестьянина-бедняка. Был младшим ребёнком в многодетной (7 детей) семье. С 9 лет летом батрачил, зимой учился, в 1912 году окончил церковно-приходскую школу.

Гражданская война 
Познав в раннем детстве нужду, юный Дмитрий Лелюшенко не мучился проблемой выбора, к кому присоединиться в годы Гражданской войны, и поэтому, когда весной 1918 года красный конник Б. М. Думенко, вернувшийся незадолго до этого с германского фронта, организовал на хуторе Весёлом партизанский отряд для борьбы с белогвардейцами и поддерживающими их донскими казаками, — стал партизаном. В составе отряда Думенко он воевал более года.

С 28 апреля 1919 года Д. Д. Лелюшенко в Красной Армии — воевал в 21-м кавалерийском полку 4-й кавалерийской дивизии в составе 10-й армии, а с ноября 1919 года — в составе 1-й Конной армии. Он участвовал в боях на Царицынском направлении, Августовском контрнаступлении Южного фронта (1919), в Воронежско-Касторненской, Донбасской, Ростово-Новочеркасской, Северо-Кавказской операциях, в Егорлыкском сражении, в советско-польской войне, в сражении в Северной Таврии с Русской армией П. Н. Врангеля и в Перекопско-Чонгарской операции, в боях против повстанческих формирований Н. М. Махно. В боях Гражданской войны был ранен и дважды контужен, под ним были убиты две лошади.

Межвоенный период 
По окончании Гражданской войны Д. Д. Лелюшенко остался на военной службе. Служил в том же 21-м кавалерийском полку, вошедшим в состав Петроградского военного округа (Гатчина). 

В 1924 году вступил в ВКП(б).

В 1925 году окончил Ленинградское военно-политическое училище имени Энгельса, вернулся в свой 21-й кавалерийским полк на должность политрука пулемётного эскадрона. В 1927 году экстерном сдал экзамены за полный курс 2-го Ленинградского командно-кавалерийского училища, продолжил службу в 21-м кавалерийском полку: с 1928 года — военком полковой школы, военком отдельного кавалерийского эскадрона, в 1929 году — комиссар полка. В течение двух лет готовился к поступлению в Военную академию им. М. В. Фрунзе.

Когда стали создаваться первые механизированные подразделения, он начал осваивать новую технику, и с этого времени его военная карьера будет связана с танковыми войсками.

В 1929 году Д. Д. Лелюшенко поступил в Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе, и в 1933 году окончил её. С 1933 года служил заместителем начальника оперативного отделения штаба 1-й механизированной бригады имени К. Б. Калиновского, после чего последовательно был командиром танковой роты, начальником оперативного отделения 13-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса имени К. Б. Калиновского, командовал учебным танковым батальоном (Калуга). С 1937 года — начальник отдела боевой подготовки бронетанковых войск Московского военного округа, с 1938 — командир 3-го учебного танкового полка (Рязань).

С 1939 года командовал 39-й отдельной лёгкотанковой бригадой Резерва Главного Командования. Во главе бригады в сентябре 1939 года участвовал в Походе РККА в Западную Белоруссию. Затем во главе бригады участвовал в Советско-финской войне. В ходе боёв с финнами танкисты полковника Лелюшенко Д. Д. активно помогали частям 23-го стрелкового корпуса, штурмовавшим «линию Маннергейма» и многочисленные укрепления противника. При прорыве рубежа обороны по реке Тайпален-Иокки 11 февраля 1940 года танкисты бригады уничтожили 15 дотов. Сам командир бригады проявил личное мужество, был контужен при попадании снаряда в танк Т-26, в котором он шёл в атаку. Для защиты танков от огня финской артиллерии практиковал навешивание на башни и корпуса танков экранов из фрагментов брони ранее подбитых танков, что существенно уменьшило потери. По окончании боевых действий ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

С июня 1940 года — командир 1-й Московской Пролетарской мотострелковой дивизии 7-го механизированного корпуса, формировавшегося в Московском военном округе. В июне 1940 года дивизия участвовала в занятии советскими войсками Литвы, в сентябре возвращена в место постоянной дислокации в Москве. С марта 1941 года — командир 21-го механизированного корпуса Московского военного округа. В начале июня 1941 года корпус был переброшен в район городов Идрица и Опочка.

Великая Отечественная война 
Начало Великой Отечественной войны застало его командиром 21-го механизированного корпуса. С началом Великой Отечественной войны корпус был передан в состав Северо-Западного фронта и участвовал в Прибалтийской стратегической оборонительной операции. Вступил в бой под Даугавпилсом 28 июня 1941 года, получив приказ на нанесение контрудара по захватившим город немецким войскам. Перейдя в наступление, части корпуса при отсутствии поддержки пехоты и авиации отбросили противника на 15—20 километров, ворвались в Даугавпилс и несколько часов вели бой на улицах города. Закрепиться в городе танкисты не смогли, но немецкое наступление на этом участке было остановлено до 2 июля. В ходе сражения корпус понёс большие потери в танках, но и немецким войскам был нанесён значительный урон. Затем части корпуса с боями отходили от рубежа к рубежу, а в середине июля 1941 года приняли участие в контрударе под Сольцами. В августе корпус лишился своих последних танков и был расформирован. На фоне общего катастрофического развития ситуации на фронтах боевые действия 21-го мехкорпуса были оценены высоко и Лелюшенко был направлен на повышение. В конце августа 1941 г. он был назначен начальником Управления формирования и комплектования автобронетанковых войск — заместителем начальника ГАБТУ.

Но 5 октября 1941 г. Лелюшенко был вызван к Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину, который приказал ему срочно сдать дела по Управлению и принять 1-й особый гвардейский стрелковый корпус, который фактически необходимо было сформировать в кратчайший срок. Сложилась катастрофическая ситуация на Орловском направлении: немецкая 2-я танковая группа генерала Г. Гудериана прорвала фронт и стремительно через Орёл наступала на Москву, не имея впереди себя организованной обороны. Вновь сформированному корпусу была поставлена задача: остановить танковую группировку Гудериана, прорвавшую Брянский фронт и наступающую на Орёл. Девять дней воины 1-го гвардейского стрелкового корпуса героически сражались на полях Орловщины. В боях в районе город Мценск особо отличились танкисты входившей в состав корпуса 4-й танковой бригады полковника М. Е. Катукова. Наступление врага удалось приостановить.

Уже 8 октября генерал Лелюшенко получил приказ о назначении командующим формирующейся 5-й армией, которая срочно должна была занять оборону в районе Можайска. В полосу обороны армии входило и Бородинское поле, на котором оборонялась 32-я стрелковая дивизия полковника В. И. Полосухина. Кроме этой дивизии, в армии были только 4 танковые бригады, мотоциклетный полк, один стрелковый и один учебный полки, 4 артиллерийских истребительно-противотанковых полка и 4 дивизиона «катюш». Ввиду нехватки артиллерии на Кубинском полигоне разыскали 18 танков Т-28 без двигателей, но с исправными пушками, которые на буксире доставили на передовую и вкопали в землю. С этими силами армия вступила в бой и стойко обороняла свои позиции. Однако командовал он 5-й армией недолго — в бою 17 октября был тяжело ранен, и его отправили в госпиталь города Горького (ныне Нижний Новгород).

После излечения, 18 ноября 1941 г. генерал-майор Лелюшенко был назначен командующим 30-й армией Западного фронта. Во время битвы за Москву 9 декабря 1941 года армия Лелюшенко, находившаяся на правом крыле Западного фронта, вела упорную оборону в ходе Клинско-Солнечногорской оборонительной операции. А 6 декабря 1941 года войска армии совершенно неожиданно для противника перешли в контрнаступление и в ходе Клинско-Солнечногорской наступательной операции, ломая ожесточённое сопротивление немецко-фашистских войск, перерезали железную дорогу «Москва — Клин», а затем, развивая успех, совместно с частями 1-й ударной армии блокировала в районе Клина крупную вражескую группировку. Наращивая темп наступления, уже 15 декабря 1941 г. части 30-й и 1-й ударной армий ударом с двух сторон заняли город, нанеся большие потери двум моторизованным и одной танковой дивизиям врага.

На протяжении всего 1942 года во главе армии Лелюшенко участвовал в Ржевской битве. В январе—апреле 1942 года армия вела тяжелые наступательные бои в первой Ржевско-Вяземской наступательной операции. В ходе Ржевско-Сычёвской наступательной операции в июле—октябре 1942 года армия под командованием Лелюшенко с большим трудом «прогрызала» немецкую оборону, медленно продвигаясь к Ржеву. Хотя ей удалось прорвать первый рубеж обороны, но а дальнейших боях войска понесли серьёзные потери и не смогли выполнить поставленной боевой задачи. Ржев не был взят, хотя части армии вышли к его окраине и в ходе яростного штурма несколько раз врывались в город, но каждый раз были отброшены противником.

В ноябре 1942 года назначен командующим войсками 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. В ходе контрнаступления под Сталинградом генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко умело руководил вверенными ему частями. Части армии прорвали немецкую обороны и создали внешний фронт окружения 6-й немецкой армии. В начале декабря 1942 года армия были переименована в 3-ю гвардейскую армии, Лелюшенко остался её командующим. В январе—феврале 1943 года армия наступала в ходе Ворошиловградской операции. За участие в Сталинградской битве и за зимнее наступление был удостоен полководческого ордена Суворова I степени. Затем армия вела тяжелые оборонительные бои в Харьковской оборонительная операции, в ходе которой 18 марта 1943 года Лелюшенко был вторично тяжело ранен. За время его отсутствия армией временно командовал её начальник штаба генерал Г. И. Хетагуров. В августе 1943 года Лелюшенко вернулся в строй и вновь принял командование армией. В составе Юго-Западного и 4-го Украинского фронтов руководил армией в Донбасской, Запорожской, Никопольско-Криворожской наступательных операциях.

29 марта 1944 г. Д. Д. Лелюшенко вступает в командование 4-й танковой армией, которая в составе 1-го Украинского фронта участвует в Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской и Висло-Одерской операциях. За выдающиеся боевые успехи и массовый героизм личного состава армия в марте 1945 года получила гвардейское звание и стала именоваться 4-й гвардейской танковой армией. Самому же командарму за отличные действия в этих операциях Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года было присвоено звание дважды Героя Советского Союза.

Уже под гвардейскими знамёнами танкисты генерала Д. Д. Лелюшенко участвовали в Верхне-Силезской и Берлинской операциях.

5 мая 1945 г. в чешской столице Праге началось вооружённое восстание. Гитлеровцы намеревались потопить его в крови. Чешский национальный совет обратился по радио к странам антигитлеровской коалиции с просьбой о помощи. Ударная группировка 1-го Украинского фронта в составе 3-й и 4-й гвардейских танковых армий, при поддержке 10-го артиллерийского корпуса прорыва РГК, устремились на помощь братьям-славянам. Танкисты Лелюшенко, совершив в короткое время вдоль правого берега Эльбы неимоверно трудный 80-километровый марш-бросок, совместно с танкистами генерала Рыбалко и артиллеристами генерала Кожухова, 9 мая вступили в Прагу и там соединились с войсками 2-го Украинского фронта, замкнув кольцо окружения. Советские воины спасли город и его жителей. 30 мая 1970 г. благодарная Чехословакия удостоила Д. Д. Лелюшенко звания Героя ЧССР.

Послевоенный период 
По окончании Великой Отечественной войны генерал Д. Д. Лелюшенко занимал высокие командные должности в Вооружённых Силах СССР. Продолжал командовать армией, вошедшей в состав Центральной группы войск. С октября 1946 года — командующий 4-й гвардейской механизированной армией. С августа 1947 по апрель 1948 года служил командующим бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских оккупационных войск в Германии.

В 1949 году с золотой медалью окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С марта 1950 по апрель 1953 — командующий 1-й Отдельной Краснознамённой армией на Дальнем Востоке. С июля 1953 годы был первым заместителем командующего войсками Прикарпатского военного округа, а с ноября того же 1953 года командовал 8-й танковой армией в том же округе. С января 1956 года он командовал войсками Забайкальского, а с января 1958 года — Уральского военных округов. В 1959 году ему присвоено воинское звание «генерал армии».

С 26 мая 1960 года по 9 июня 1964 года — председатель ЦК ДОСААФ. Несколько лет был членом редколлегии журнала «Военный вестник». С июня 1964 года — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 5-го и 6-го созывов (1937—1946, 1958—1966). Депутат Верховного Совета РСФСР 3-го созыва (1951—1955).

Генерал армии Д. Д. Лелюшенко внёс существенный вклад в разработку ряда важных проблем военной науки и военного искусства, он на конкретных примерах боевых действий войск глубоко осветил такие вопросы, как прорыв танковых оборонительных рубежей неприятеля, ввод в прорыв танковых и механизированных корпусов и армий, массированные удары ими, стремительные действия в глубине вражеской обороны, форсирование водных преград с ходу, внезапные наступательные действия ночью. За теоретические разработки Лелюшенко присвоена учёная степень .

Скончался 20 июля 1987 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Воинские звания 
 майор (25.12.1935)
 полковник (29.10.1939)
 комбриг (1.04.1940)
 генерал-майор (4.06.1940)
 генерал-лейтенант (2.01.1942)
 генерал-полковник (11.05.1944)
 генерал армии (8.05.1959)

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года комбриг Лелюшенко Дмитрий Данилович удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 264).
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года гвардии генерал-полковник Лелюшенко Дмитрий Данилович награждён второй медалью «Золотая Звезда».
 6 орденов Ленина (07.04.1940; 02.01.1942; 21.02.1945; 01.11.1961; 30.10.1981; 31.10.1986)
 орден Октябрьской Революции (02.11.1971)
 4 ордена Красного Знамени (15.01.1940; 25.07.1941; 03.11.1944; 20.06.1949)
 2 ордена Суворова I степени (28.01.1943; 29.05.1945)
 2 ордена Кутузова I степени (17.09.1943; 25.08.1944)
 орден Богдана Хмельницкого I степени (19.03.1944)
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975)
 медали
награды иностранных государств
 Герой Чехословацкой Социалистической Республики (30.04.1970), №19. 
 Орден Клемента Готвальда (ЧССР, 30.04.1970)
 Орден Белого льва «За Победу» II степени (ЧССР)
 Чехословацкий Военный крест 1939 года (ЧССР)
 Орден Virtuti Militari II (19.12.1968) и III степеней (Польша)
 Орден Крест Грюнвальда III степени (Польша)
 Орден Возрождения Польши IV степени (Польша, 06.10.1973)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР) I степени (ГДР)
 Боевой орден «За заслуги перед народом и Отечеством» в золоте (ГДР, 08.05.1975)
 Орден «За боевые заслуги» (Монголия) (Монголия, 06.07.1971)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР)
 Медаль «50 лет Коммунистической Партии Чехословакии» (ЧССР, 1971)
 Медаль «40 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 28.03.1985)
 Медаль «Победы и Свободы» (Польша)
 Медаль «Братство по оружию» (Польша)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (Польша)
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 1969)
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (Монголия, 1975)
 Медаль «40 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 1979)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 1971)
 Медаль «60 лет Вооружённым силам МНР» (Монголия, 1981)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооруженных сил Кубы» (Куба, 24.11.1986)

Киновоплощения 
 1972 — Киноэпопея «Освобождение» — актёр Александр Афанасьев.
 1985 — Киноэпопея «Битва за Москву» — заслуженный артист РСФСР Геннадий Сайфулин.

Публикации

Оценки современников 
Генерал армии Сергей Штеменко пишет, что Лелюшенко обладал энергией, оптимизмом и подвижностью, что он «почти не сидел в штабе, дни и ночи проводил на передовой».

Память 
 В городе Ростов-на-Дону именем Д. Д. Лелюшенко названа улица и установлен его бюст в парке им. Первого пионерского слёта.
 В Москве на Новодевичьем кладбище установлен памятник.
 В 1977 году постановлением Свердловского городского Совета депутатов трудящихся генералу армии Лелюшенко Д. Д. присвоено звание «Почётный гражданин города Свердловска».
 В городе воинской славы Можайске Московской области установлен бюст Лелюшенко Д. Д., которому решением 8 сессии городского Совета народных депутатов 17 созыва 20 октября 1981 г. присвоено звание Почётного гражданина города Можайска.
 Его именем названы улицы в городах Клин, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Прага (Чехия) и в деревне Кукарино, пригороде г. Можайска.
 В Москве средняя общеобразовательная средняя школа № 627 носит имя Д. Д. Лелюшенко.
 В октябре 2021 года мемориальная доска открыта на здании штаба 5-й общевойсковой армии в Уссурийске.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 Багаутдинов А.М., Багаутдинов Р.А. Дебальцевский рейд 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Хроника боев в документах вермахта. Монография. - Уфа. РИЦ БашГУ. 2020. -172 с. ISBN 978-5-7477-5170-5
 Багаутдинов А.М., Багаутдинов Р.А. Последний бой гвардии генерал-майора М.М. Шаймуратова. — Сборник немецких документов. — Уфа: БашГУ, 2020. — С. 278 с. ISBN 978-5-7477-5075-3.

Ссылки 
 
 Лелюшенко Дмитрий Данилович на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 Лелюшенко Дмитрий Данилович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Дон. гос. публ. б-ка ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017–.
 Генерал «Вперёд!» // Газета «Ветеран», № 39 (1376), октябрь 2016 г.

Дважды Герои Советского Союза
Награждённые почётным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР
Первоконники
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Командующие танковыми армиями в годы Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Командующие Уральским военным округом
Участники Ржевской битвы
Почётные граждане Екатеринбурга
Почётные граждане Каменца-Подольского
Почётные граждане Львова
Почётные граждане Можайска
Мемуаристы СССР
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Почётные граждане Запорожья